Variviverra (Варививера — „другачија цибетка”) је изумрли род плацентални сисара из изумрле породице Viverravidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Род Variviverra је раније био уврштаван као представник реда Hyaenodonta, али у каснијим истраживањима се пак утврдило да овај род припада породици Viverravidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Variviverra.

Временска распрострањенст рода Variviverra унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravidae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Азије